Футболист года в Венгрии — ежегодная футбольная награда, вручаемая Венгерской Футбольной Федерацией () по итогам сезона лучшему венгерскому футболисту.

Лауреаты 

Футбольные награды
Футбол в Венгрии